Глубочка:

 Глубочка — другое название посёлка Глубокий.
 Глубочка — река в Новгородской области, приток Волхова.
 Глубочка — река в России, протекает в Чудовском районе Новгородской области, Ленинградской области.

См. также 
 Глубокая
 Глубокий